Oskamp ist der Familienname von:

 Katja Oskamp (* 1970), deutsche Schriftstellerin und Dramaturgin
 Nils Oskamp (* 1969), deutscher Grafikdesigner, Illustrator, Trickfilmer und Comiczeichner